Валіха́ново () — село у складі Железінського району Павлодарської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт Валіхановського сільського округу.

Населення — 602 особи (2009; 848 у 1999, 1148 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 51 %,
 росіяни — 34 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Железінського району
Села Павлодарської області